

Patronymes 
Kratchkovski (masculin ; ) ou Kratchkovskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Ignati Kratchkovski (1883-1951), orientaliste russe
 (1854-1914), peintre paysagiste russe
Natalia Kratchkovskaïa (1938-2016), actrice russe

Patronyme russe